DSS-1 (eng. Digital Subscriber Signaling) — протокол телефонной сигнализации в цифровой сети ISDN, определяющий сопряжение и взаимодействие оконечного абонентского оборудования с другими устройствами, такими как УПАТС. Архитектура протокола DSS-1 разработана на основе семиуровневой модели OSI. В контексте этой модели пользователь и сеть именуются системами. DSS-1 определяет следующие особенности:
 процедуры взаимодействия между одними и теми же уровнями в разных системах, определяющих логическую последовательность событий и потоков сообщений
 форматы сообщений, используемых для процедур организации логических соединений между уровнем в одной системе и соответствующим
ему уровнем в другой системе. Форматы определяют общую структуру сообщений и кодирование полей в составе сообщений
 примитивы, описывающие обмен информацией между смежными уровнями одной системы. Благодаря спецификациям примитивов интерфейс
между смежными уровнями может поддерживаться стабильно, даже если функции, выполняемые одним из уровней, изменяются.

С точки зрения модели OSI, DSS-1 соответствует первым трем уровням:
 Уровень 1 (физический): формирование каналов типа B и D, определение электрических, функциональных, механических и процедурных характеристик доступа и представление физического соединения для передачи сообщений других уровней. Представляет два вида доступа: базовый доступ с двумя B-каналами и 1 D-каналом (144 кбит/с) и первичный доступ — включающий 30 B-каналов и один D-канал (1920 кбит/с для полезной нагрузки и канал 64 кбит/с для синхронизации)
 Уровень 2 (канальный): обеспечивает использование D-канала для двустороннего обмена данными при взаимодействии процессов в терминальном оборудовании с процессами в сетевом окончании NT; мультиплексирование и синхронизация циклов для каждого логического звена связи (таймслота). Формат сигналов — кадр.
 Уровень 3 (сетевой): управление базовым соединением и дополнительными услугами, а также некоторые дополнительные транспортные возможности для уровня 2 (например перенаправление сигнальных сообщений на альтернативный D-канал, в случае отказа основного). Подразумевает использование следующих протоколов:
 сигнализация Q.931 (или I.451)
 передача данных в пакетном режиме (X.25)
 другие протоколы

Существует несколько вариантов модификации DSS-1: E-DSS1 (Euro DSS-1), NET3 для BRI, NET5 для PRI и другие.

В результате стандартизации протоколов ведомственных и частных телефонных сетей, появился симметричный протокол сигнализации QSIG, принятый Европейским институтом стандартов в области связи (ETSI). QSIG базируется на несимметричном (абонентском) протоколе Q.931 системы сигнализации DSS-1 для ISDN, и обеспечивает совместную работу любых цифровых АТС, при использовании для их соединения интерфейса PRI.

Литература 
 ITU-T Recommendation I.430 — Basic user-network interface Layer 1 specification.
 ITU-T Recommendation Q.921 (I.451) ISDN User-Network Interface — Data Link Layer Specification.
 ITU-T Recommendation Q.931 (I.451) ISDN User-Network Interface Layer 3 — Specifications for Basic Call Control.
 Гольдштейн Б. С. «Протоколы сети доступа». — Москва, Радио и связь, 1999.
 Бакланов И. Г. «ISDN и FRAME RELAY: технология и практика измерений». — Москва, ЭКО-ТРЕНДЗ, 1999.
 Боккер П. «Цифровая сеть с интеграцией служб. Понятия, методы, системы». Перевод с немецкого. — Москва, Радио и связь, 1991.

См. также 
 BRI и PRI
 ISDN
 QSIG

ISDN